Jarchow bezeichnet folgende Orte: 
  Jarchow (Ruhner Berge), Ortsteil der Gemeinde Ruhner Berge (Gemeinde) im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Jarchow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Jarkowo (Rymań)

Jarchow ist der Familienname folgender Personen
 Axel Jarchow (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Carl-Edgar Jarchow (* 1955), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP) in Hamburg
 Friedrich Jarchow (1926–2011), deutscher Professor für Maschinenelemente, Getriebe und Kraftfahrzeuge
 Hans-Heinrich Jarchow (1955–2020), deutscher Politiker (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern
 Hans-Joachim Jarchow (* 1935), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Klaas Jarchow (* 1956), deutscher Verleger und Autor
 Margarete Jarchow (* 1957), deutsche Kunsthistorikerin
 Peter Jarchow (* 1940), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Rainer Jarchow (* 1941), deutscher Pastor im Ruhestand, Initiator der größten deutschen AIDS-Hilfsorganisation; siehe: Rainer Ehlers

Siehe auch:
 Langen Jarchow 
 Jarchov